Сан Маурисио има више значења:

 Сан Маурисио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Маурисио, Ла Пуерта де ла Тинаха (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Маурисио (Куапијастла де Мадеро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику